Magdalena Wróbel – polska modelka
 Magdalena Wróbel – polska aktorka